Le terme  signifie en anglais « maîtrise des dégâts ».
 De manière générale, cela désigne le fait de parer au plus pressé pour assurer une continuité de service et éviter une catastrophe : colmater une voie d'eau d'un navire, une fuite d'un tuyau, limiter l'extension d'un sinistre. Le terme est utilisé particulièrement dans la marine, les spécialistes sont appelés .
 C'est une doctrine de soin utilisée en médecine d'urgence et médecine de guerre, voir Damage control.
 Dans les médias, cela désigne la communication de crise d'une entreprise.
 Dans la London Fire Brigade, le  est un véhicule d'intervention de sauvetage-déblaiement.

Dans le domaine artistique et les médias 
 est :
 le nom d'une exposition de l'artiste Michel de Broin au Museum of Canadian Contemporary Art (Toronto, 2003) ;
 le nom d'un groupe de musique, voir Damage Control (groupe) et Project Damage Control ;
 le nom d'une pièce de théâtre de David Auburn créée en 1998, Damage Control (pièce) ;
 le nom d'une série de télé réalité américaine diffusée sur MTV en 2005 et inspirée du film Risky Business, voir Damage Control (série) ;
 un des noms d'un projet qui deviendra la série Scandal (2012–) ;
 le nom d'un comics Marvel publiée entre 1988 et 1991 et mettant en scène une entreprise fictive du même nom, voir Damage Control (comics) ;
 le nom d'un fabricant de matériel d'effets pour guitare électrique, voir Damage Control (entreprise) ;
 le nom d'albums et de morceaux de musique :
 album du Jeff Scott Soto sorti en 2012,
 album du producteur Mat Zo (Matan Zohar) sorti en 2013,
 morceau de l'album Heart Attack du groupe Man Overboard sorti en 2013,
 morceau de l'album Live in Tokyo du groupe G3 sorti en 2005,
 morceau de l'album Love and Other Disasters du groupe Sonic Syndicate sorti en 2008,
 morceau de la bande originale du film  Skyline (film) (2010) de Greg et Colin Strause, composé par Matthew Margeson ;
 le nom d'épisodes de séries télévisées ou de webséries :
 épisode 7 de la saison 2 de Amy (série télévisée) (2002–2003), « Le Contrat de mariage » en français,
 épisode 1 de la saison 2 de Big Love (Mari et femmes) (2007), « Onde de choc » en français,
 épisode 2 dAffaires de famille (2009), « Limiter la casse » en français,
 épisode 4 de la première saison de Destinées (2007),
 épisode 10 de la première saison de Sea Patrol (Patrouille des mers) (2007), « L'Île aux crocodiles » en français,
 épisode 12 de la saison 2 dEnchères à tout prix (2014), « Permis d'exploitation » en français,
 épisode 57 (épisode 20 de la saison 2) de Carmilla (2015],
 épisode 16 de la saison 2 de Connor, agent très spécial (2010–2011), « Limiter les dégâts » en français,
 épisode 9 de Reckless : La Loi de Charleston (2014), « Dans l'œil du cyclone » en français,
 épisode de Joanna Brady (2008),
 épisode 11 de la saison 2 de Parenthood'' (2010–2011), « Devine qui vient dîner » en français.